Минчо Минчев може да се отнася за:
 Минчо Дойчев Минчев (1910 – 1985) – български политик и юрист
 Минчо Мънчев Минчев (р. 1944) – български локомотивен машинист, политик (лидер на ПП „Нова зора“) и журналист
 Минчо Николаев Минчев (р. 1950) – български цигулар и учен (професор в Университета по изкуствата „Фолкванг“, гр. Есен, Германия)
 Минчо Петров Минчев – български философ (професор във Великотърновския университет) и политик (лидер на Партията на българските комунисти)
 Минчо Савов Минчев – български инженер и учен (професор в Техническия университет, София)
 Минчо Сандев Минчев (р. 1950) – български художник (живопис, стенопис)